Barkidzi – ród punicki w Kartaginie
 Barkas (łódź)
 Barkas (motoryzacja)
 Barkas (piwo)